См. также Большой театр, Список оперных певцов, Балетная труппа Большого театра, Дирижёры Большого театра, Режиссёры и хореографы Большого театра, Оперная труппа Мариинского театра.

В список входят оперные певцы и певицы, входящие и входившие в труппу Большого театра в разные периоды его существования.

Сопрано

Меццо-сопрано

Контральто

Контртеноры

Тенора

Баритоны и бас-баритоны

Басы

Примечания 

Списки оперных исполнителей
Опера